Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Nagrog (Cicalengka), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Nagrog (Cipatujah), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Nagrog (Wanayasa), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java